Lycée Alexandre-Dumas
 Lycée Jean-Baptiste-Dumas